

Nom commun 
 Une caravane est à l'origine un convoi de transport de marchandises ;
 Faire ses caravanes est un devoir que doit remplir un frère de l'ordre des Hospitaliers pour devenir chevalier ;
 Une caravane est un type de remorque destiné à être habitée ;
 Une caravane est un défilé de véhicules (par exemple, la caravane publicitaire du Tour de France) ;

Nom propre 
 Caravane est le nom d'un fromage mauritanien.

Arts 
 La Caravane est une bande dessinée de la série Lucky Luke par Goscinny et Morris ;
 Caravane est le titre d'un album et d'une chanson du chanteur Raphael ;
 Caravane est le titre d'une chanson de Raphael sur l'album du même nom ;
 Caravane est un film franco-austro-américain sorti en 1934 ;
 Caravane est un film américano-iranien réalisé par Ryan Beaumann, sorti en 1978 ;

Jeux 
 Caravane est un jeu de société édité par Ravensburger.

Voir aussi
 Caravane (véhicule), remorque destiné à être habitée
 Caravanes est une revue française des Éditions Phébus huit numéros entre 1989 et 2003.
Homonymie de titre